A PA-136 é uma rodovia na mesorregião nordeste do estado do Pará que liga principalmente os municípios de Castanhal e Abade.

Municípios cortados

Ligações externas 

 Informações sobre a PA-136 - site da SETRAN/PA

Rodovias estaduais do Pará